Rock Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Rock Point (Arizona), census-designated place im Apache County, Arizona
 Rock Point (Maryland), gemeindefreies Gebiet im Charles County, Maryland
 Rock Point (New York), census-designated place im Suffolk County, Bundesstaat New York
 Rock Point (Oregon), gemeindefreies Gebiet im Jackson County, Oregon